

Personnalités 
 Carlo Clerici (1929-2007), coureur cycliste suisse ;
 Carlotta Clerici (née en 1965), romancière et dramaturge italienne ;
 Christine Clerici (née en 1953), médecin, professeur de physiologie, présidente d'université ;
 Fabrizio Clerici (1913-1993), artiste peintre italien, également architecte et photographe ;
 Gianfranco Clerici (né en 1941), scénariste italien ;
 Gianni Clerici (1930-2022), joueur de tennis et journaliste italien.

Noms dérivés 
 Liqueur de Clérici, solution aqueuse utilisée en minéralogie et gemmologie.